Wöhe ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Wöhe (1924–2007), deutscher Betriebswirtschaftler
 Sandra Wöhe (* 1959), niederländische Schriftstellerin